Яку́нчиков — русская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

 Якунчиков, Борис Михайлович (1859—после 1917) — сенатор, член Государственного совета, гофмейстер.
 Якунчиков, Василий Иванович (1827—1907) — московский меценат и предприниматель.
 Якунчиков, Николай Алексеевич (?—1941) — старший майор НКВД.



См. также 
  — русский ку­печеский и дво­рян­ский род.

Примечания